Aceasta este o listă a municipiilor din provinciei Cádiz, situată în Andaluzia, sudul Spaniei.

Liste referitoare la Spania